Carlton Hotel – hotel w Atascadero

 Carlton Hotel – hotel w Christchurch

 Carlton Hotel – hotel w Johannesburg

 Carlton Hotel – hotel w Londynie

Zobacz też:

 Carlton

 InterContinental Carlton Cannes Hotel

 The Ritz-Carlton Hotel Company